81. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 22–28 kwietnia 2002 roku w tureckim mieście Antalya. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 15. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2002 w sporcie